Борха () може мати значення:

Ім'я 

 Борха Валеро (1985) — іспанський футболіст
 Борха Вігера (1987) — іспанський футболіст
 Борха Гарсія (1990) — іспанський футболіст
 Борха Гомес (1988) — іспанський футболіст
 Борха Екіса (1988) — іспанський футболіст
 Борха Лопес (1994) — іспанський футболіст
 Борха Майораль (1997) — іспанський футболіст

Прізвище 
 Енріке Борха (1945) — колишній мексиканський футболіст
 Крістіан Алексіс Борха (1993) — колумбійський футболіст
 Мігель Борха (1993) — колумбійський футболіст
 Родріго Борха Севальйос (1935) — еквадорський політик, президент країни з 1988 до 1992
 Фелікс Борха (1983) — еквадорський футболіст
 Франсіско Борха — католицький святий, 3-й генерал Товариства Ісуса
 Хуан де Борха-і-Армендія (1564—1628) — іспанський колоніальний чиновник, президент Королівської авдієнсії Боготи

Географія 

 Борха (Сарагоса) — муніципалітет в Іспанії

Іспанські прізвища
Іспанські імена